Dividida em várias etapas, a edição 1992 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 29ª edição do torneio foi vencido pelo time do Alphaville Tênis Clube, teve como 4º lugar o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1992 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1992 no Brasil